Walking in the Rain (« marcher sous la pluie » en anglais) peut faire référence à plusieurs œuvres :

 Walking in the Rain, chanson du groupe vocal féminin américain The Ronettes sortie en 1964 ;
 Walking in the Rain, chanson du groupe australien Flash and the Pan sortie en 1976 ;
 Walking in the Rain / Stars to Shine Again, single double face A du groupe japonais SPEED sorti en 2003.